«Робинзон Крузо» () — американский приключенческий художественный фильм 1997 года режиссёров Рода Харди и Джорджа Т. Миллера, снятый по мотивам одноимённого романа Даниеля Дефо.

Премьера фильма состоялась 12 июня 1997 года в Сингапуре.

Сюжет 
К Даниелю Дефо приходит человек, выживший после кораблекрушения близ острова Смерти. Имя посетителя Робинзон Крузо. Крузо попал на борт британского корабля после того, как на дуэли убил своего друга, влюблённого в Мери Макгрегор. Во время плавания корабль попадает в бурю, в результате которой он гибнет. Робинзон — единственный оставшийся в живых после катастрофы, попадает на пустынный остров Смерти, который регулярно посещают каннибалы для свершения своих страшных обрядов. Крузо борется за выживание. Пышная тропическая природа даёт ему шанс выжить, а его одиночество на необитаемом острове разделит спасённый им туземец, которого он назвал Пятницей.

В ролях 
 Пирс Броснан — Робинзон Крузо (роль дублировал Александр Клюквин)
 Уильям Такаку — Пятница
 Полли Уокер — Мери Макгрегор
 Иэн Харт — Даниель Дефо
 Джеймс Фрейн — Роберт, издатель Даниеля Дефо
 Дэмиэн Льюис — Патрик Коннор
 Шон Броснан — юнга
 Лизетт Энтони — миссис Крузо
 Джим Кларк — капитан работоргового корабля
 Бен Робертсон — Джеймс, брат Патрика Коннора
 Мартин Грейс — капитан Брага

Основные кадры фильма сняты на Папуа — Новая Гвинея.

Ссылки 
 
 Crusoe

Приключенческие фильмы США
фильмы-драмы США
Фильмы США 1997 года
Экранизации произведений Даниэля Дефо
Робинзон Крузо
Фильмы Джорджа Трамбулла Миллера
Фильмы о каннибализме